Moșteni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Moșteni (Teleorman), Gemeinde im Kreis Teleorman

 Moșteni (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 Moșteni (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Moșteni (Furculești), Dorf im Kreis Teleorman
 Moșteni (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea